Fara steht für:

 Fara (Langobarden), langobardische Sippenfahrensgemeinschaft
 Fara (Wein), ein italienischer Rotwein
 Fara (Insel), Orkneyinseln, Schottland

Orte:
 eine antike sumerische Stadt, siehe Šuruppak
 Fara (Burkina Faso), Gemeinde und Departement in der Provinz Balé
 Fara Filiorum Petri, in der Provinz Chieti (Abruzzen)
 Fara Gera d’Adda, in der Provinz Bergamo (Lombardei)
 Fara Novarese, in der Provinz Novara (Piemont)
 Fara Olivana con Sola, in der Provinz Bergmao (Lombardei)
 Fara in Sabina, in der Provinz Rieti (Latium)
 Fara San Martino, in der Provinz Chieti (Abruzzen)
 Fara Vicentino, in der Provinz Vicenza (Venetien)

Personen:
 Fara (Agilolfinger) († 641), bajuwarischer Herzog
 Fara (Heilige) (595–um 656), fränkische Äbtissin und Heilige
 Eli Fara (* 1967), albanische Volksmusikerin
 Patricia Fara (* 1948), britische Wissenschaftshistorikerin

FARA steht als Abkürzung für:
 Foreign Agents Registration Act, ein 1938 verabschiedetes Gesetz der Vereinigten Staaten
 Future Attack Reconnaissance Aircraft, ein Entwicklungsprogramm der U.S. Army

Siehe auch:
 Fahra
 Farah
 Farra

Abkürzung